Hrvatska
 Prisoje (Dicmo), naselje u općini Dicmo

BiH:
 Prisoje (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Prisoje (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Prisoje (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u općini Foča-Ustikolina
 Prisoje (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Prisoje (Jajce, BiH), naselje podijeljeno među općinama Jajce (FBiH) i Jezero (RS)
 Prisoje (Kotor Varoš, BiH), pripojeno naselju Podosoju
 Prisoje (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad
 Prisoje (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Crna Gora:
 Prisoje (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić

 Srbija
 Prisoje (Novi Pazar, Srbija), pripojeno Osaonici

Vidi i:
 Prisoja (razdvojba)